Terminus, palabra que procede del latín, con significado de "límite", "mojón", puede referirse a:
 Términus, planeta ficticio en las novelas del Ciclo de Trántor, de Isaac Asimov.
 Términus, villano de la editorial Marvel Comics.
 Terminus post quem, "límite después del cual", a menudo abreviado como TPQ.
 Terminus, episodio de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.
 Terminus, mojón inscrito demarcador de la frontera territorial en la Antigua Roma.

Latinismos